Табель (от  — доска, таблица) — упорядоченный список чего-либо, расписание, ведомость.

Слово входит в следующие словосочетания:
 Табель о рангах
 Табельный номер
 Табельное оружие
 Табель успеваемости
 Табель учёта рабочего времени
 Масонский табель
 Табель-календарь